Таланчу́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Таланчук Олена Михайлівна (1943—2003) — українська дослідниця, фольклорист, етнограф та літературознавець, доктор філологічних наук.
 Таланчук Петро Михайлович (1938) — ректор Київського політехнічного інституту, доктор технічних наук.

Прізвища на -ук